Grasgirren ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Grasgirren, 1938 bis 1946 Dingelau, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1946: Borok (Kaliningrad), Dorf im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Grasgirren, historischer Name von Griesgirren, 1938 bis 1945 Grieswalde, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945 Gryżewo, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen